L'Asile d'Arkham peut désigner :
 L'Asile d'Arkham : le lieu où sont internés les psychopathes costumés de Gotham City.
 L'Asile d'Arkham : le titre d'un album en couleurs directes réalisé par Dave McKean sur un scénario de Grant Morrison.